Arsenal FC beëindigde het seizoen 2010/2011 van de Premier League als vierde met 68 punten, op twaalf punten van landskampioen Manchester United en op slechts drie punten van gedeelde nummers twee Chelsea en Manchester City. In de UEFA Champions League bereikte de club de 1/16e finales. Arsenal werd uitgeschakeld door FC Barcelona, net als de vorige campagne de boeman voor de club. In de FA Cup lieten de mannen van trainer Arsène Wenger geen goede indruk achter met een uitschakeling in de zesde ronde. Manchester United kegelde Arsenal uit de FA Cup met 2–0. Arsenal zette dit seizoen zijn zinnen op de League Cup, maar de club strandde in de finale tegen Birmingham City. Birmingham City versloeg Arsenal met 1–2 en zorgde voor een unicum als team uit een Europese topcompetitie, met name door zich via de winst van de League Cup te plaatsen voor de play-offs van de UEFA Europa League als degradant. Birmingham City omzeilde later ook die play-offs en bereikte de groepsfase als tweedeklasser. Arsenal zag de landstitel voornamelijk in de prullenbak belanden wegens een slecht slotakkoord; het boekte drie gelijke spelen, liet drie nederlagen optekenen en won slechts twee keer in zijn laatste acht duels. Een optelsom leert dat Arsenal op die manier vijftien punten te grabbel gooide. In de winter keerde de 41-jarige Duitser Jens Lehmann terug naar het Emirates Stadium als reservedoelman. Wenger roteerde met zijn keepers, waardoor de 20-jarige Pool Wojciech Szczęsny zijn kans kreeg en 15 wedstrijden afwerkte in de Premier League. Zijn landgenoot Łukasz Fabiański mocht veertien keer opdraven in de Premier League, terwijl voor de ervaren Spanjaard Manuel Almunia nog acht optredens weggelegd waren. Robin van Persie kende zijn beste seizoen tot dan toe bij de club, met 22 doelpunten in alle competities.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2010-2011 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

 Birmingham City mag naar play-offs Europa League via winst League Cup, maar degradeert ook uit de Premier League

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2010/2011 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

League Cup

Externe link 
 Officiële site

2011
Engelse voetbalclub 2010/11